Dos (post-1964) autopistas en el estado estadounidense de California han sido designadas como Ruta 117:
Ruta Estatal de California 117 (1964-1965), Junipero Serra Boulevard en el Área de la Bahía de San Francisco
Ruta Estatal de California 117 (1972-1986), Otay Mesa Road cerca de San Diego (ahora SR 905)